Ири́на Проко́фьевна Го́шева (, Архангельск — 11 марта 1988, Москва) — советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР (1963).

Биография 
Ирина Гошева родилась в Архангельске а. В 1929 году окончила школу II ступени, переехала в Ленинград и поступила на актерский факультет Ленинградского техникума сценических искусств (курс Владимира Сладкопевцева). В 1932 году окончила Ленинградский техникум сценических искусств и в том же году поступила в «Молодой театр» под руководством С. Э. Радлова.

В 1935—1940 годах актриса играла в Ленинградском театре комедии под руководством Н. П. Акимова, а в 1940 году по приглашению В. И. Немировича-Данченко переехала в Москву и поступила во МХАТ, прослужив в нём до 1974 года.

Сергей Эйзенштейн планировал снимать Ирину Гошеву в роли Анастасии в фильме «Иван Грозный», но её не отпустили из Художественного театра в Алма-Ату для съёмок. Об этом упоминается в записи беседы И. В. Сталина с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым, которая прошла 26 февраля 1947 года.

В 1987 — 1988 годах работала во МХАТ имени А. П. Чехова. 

Умерла 11 марта 1988 года и была похоронена на Невзоровском кладбище (уч. 17) в городе Ивантеевке Пушкинского района Московской области рядом с мужем.

Семья 
Отец — Прокофий Фёдорович Гошев (ум. 1940), кочегар.

Мать — Ирина Петровна Гошева (ум. 1930), домохозяйка.

Муж — Владимир Владимирович Кабатченко (1904 — 1981), актер, заслуженный артист РСФСР (1954). Похоронен на Невзоровском кладбище (уч. 17) в городе Ивантеевке Пушкинского района Московской области.

 Дочь — Елена Владимировна Кабатченко (1935 — ?), актриса.

Звания и награды 
 заслуженная артистка РСФСР (5 ноября 1947)
 народная артистка РСФСР (30 января 1963)
 орден Трудового Красного Знамени (26 октября 1948)
 орден «Знак Почёта» (1 июня 1940)
 медали

Театральные работы 
 В Ленинградском театре комедии
  — «Собака на сене» Лопе де Вега (режиссёр Н. П. Акимов) — Диана
  — «Весенний смотр» В. В. Шкваркина (1937 год, режиссёры С. И. Юткевич и Х. А. Локшина) — Люба
  — «Опасный поворот» Дж. Б. Пристли  (режиссёр Г. М. Козинцев, худ. Н. П. Акимов) — Оуэн
  — «Тень» Е. Л. Шварца, (режиссёр Н. П. Акимов) — Аннуциата

 Во МХАТе СССР имени М. Горького
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Аня
  — «Идеальный муж» О. Уайльда — леди Мэйбл Чилтерн
  — «Дни и ночи» К. М. Симонова — Аня Клименко
  — «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака — Падчерица
  — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше — Сюзанна
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Негина
  — «Осенний сад» — Констанс Такерман
  — «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина — Мария Ильинична Ульянова
  — «Дом, где мы родились» П. Когоута — Мать
  — «Зима тревоги нашей» Дж. Стейнбека
  — «Потусторонние встречи» Л. В. Гинзбурга — Эмма
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодин — Забелина
  — «Соло для часов с боем» О. Заградника — пани Конти
  — «Синяя птица» М. Метерлинка — Бабушка

Фильмография 
  — Юность Максима — заключённая
  — Два брата — Вера
  — Анна Каренина — Варя Вронская
  — Теперь пусть уходит — Гермион
  — Преступление и наказание — Пульхерия Александровна Раскольникова, мать Родиона Раскольникова
  — Волшебная сила (новелла «Волшебная сила искусства») — учительница Елена Сергеевна Сергеева
  — Вчера, сегодня и всегда — Анна Павловна Шеина
  — Заговор
  — Человек с другой стороны — мать Виктора
  — Победитель — Елена Николаевна Мокашева, мать Георгия
  — Любовь Яровая — Горностаева, жена профессора
  — Проводы — секретарь
  — Взрослый сын — бабушка Андрея Шульгина
  — Депутатский час — Валентина Георгиевна
  — Женщина в белом — миссис Клеменс
  — Через Гоби и Хинган — Надежда Фёдоровна
  — Петля — Полина Ивановна
  — Загадка Кальмана
  — Искренне Ваш… — мать Павла
  — Без сына не приходи! — учительница пения
  — Осенний ветер

Озвучивание мультфильмов 
  — Высокая горка
  — Валидуб — мать Янека
  — Оранжевое горлышко
  — Остров ошибок — Галочка
  — Янтарный замок

Примечания 

Персоналии:Театр Комедии
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Похороненные на Невзоровском кладбище